Forcine, un condottiero frigio
Forcine per capelli, accessori per fermare i capelli